

Codici 
 BTO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Botopasie (Suriname)
 bto – codice ISO 639-3 della lingua bicolana rinconada

Musica
 BTO – abbreviazione del gruppo musicale Bachman-Turner Overdrive

Pagine correlate 
Business and Technology Outlook Research Program